Benjamin Morrell (1795-1839), un capitaine de phoquier et explorateur américain ;
 David Morrell (né en 1943), un écrivain canadien ;
 Geoff Morrell (né en 1958), un acteur australien ;
 Geoff Morrell (né 1968), un fonctionnaire américain des affaires publiques ;
 Joe Morrell (né en 1997), un footballeur gallois ;
 Ottoline Morrell (1873-1938), un aristocrate anglaise ;
 Theodor Morell (1886-1948), un médecin allemand.

Dans la fiction :
 Alexis Morell Carrington, un personnage de la série Dynastie, interprétée par l'actrice britannique Joan Collins.

Voir aussi 
 (25906) Morrell, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes